Randy est un prénom, d'origine anglo-saxonne.

Hommes ayant Randy pour prénom 
 Ibán Iyanga Travieso, dit Randy, footballeur équatoguinéen,
Randy Brecker, trompettiste américain,
Randy Brooks, acteur américain,
Randy Couture, champion de combat libre,
Randy Gardner, patineur américain,
Randy Johnson, joueur de baseball,
Randy Kamp, homme politique canadien, 
Randy Manery, joueur de hockey sur glace,
Randy Meisner, bassiste et chanteur américain,
Randy Moss, joueur de football américain,
Randy Newman, chanteur,
Randy Orton, catcheur américain,
Randy Rhoads, guitariste de rock américain,
Randy Samuel, ancien joueur de soccer canadien,
Randy Savage, ancien acteur et lutteur professionnel américain,
Randy Schooley, acteur, 
Randy Sparks, compositeur et acteur américain,
Randy Spelling, acteur américain,
Randy Travis, chanteur de country music américain,
Randy Weston, musicien, compositeur et pianiste de jazz.

Musique 

 est le nom d'un groupe de punk scandinave.
Randy Crawford est le nom d'une chanteuse R & B américaine.

Homonymie de prénom